Danny est le nom donné à plusieurs systèmes tropicaux :
 Ouragan Danny en 1997 ;
 Ouragan Danny en 2003
 Tempête tropicale Danny en 2009 ;
 Ouragan Danny en 2015 ;
 Tempête tropicale Danny en 2021.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme